

Patronyme 
 Florencia de Saracho (née en 1982), actrice mexicaine.
 Tanya Saracho (née en 19??), actrice, scénariste et productrice américaine.